Оліївська сільська рада — орган місцевого самоврядування Оліївської сільської територіальної громади, Житомирська область, Житомирський район
 Оліївська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район